Термин прелид има више значења.

 Прелид (музика)
 Прелиди (Шопен)
 Прелиди (Дебиси)
 Прелиди (Рахмањинов)